Молочна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Молочна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Молочна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Молочна вулиця — вулиця в місті Харків.
 Молочна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиці